Мовила има више значења:

 Мовила (Никулешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мовила (Салчоара), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мовила (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Мовила (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији